Wellems ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Wellems (1912–1995), deutscher Publizist, Journalist, Buchautor und nationalsozialistischer Funktionär
 Thomas E. Wellems (* 1951), US-amerikanischer Mikrobiologe